C80 peut faire référence à :

 HMS Mauritius (C80), un croiseur léger de Classe Crown Colony de la Royal Navy ;
 Tumeur maligne de siège non précisé, d'après la classification internationale des maladies ;
 L'amas globulaire Oméga du Centaure, noté C80 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres